Der Begriff KMTC steht für:
 das Kürzel der Reederei Korea Marine Transport Co.
 den ICAO-Code des Flugplatz Selfridge Air National Guard Base

Abkürzung